Friande ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Friande (Felgueiras)
 Friande (Póvoa de Lanhoso)